Унгі — село у повіті Нямц в Румунії. Входить до складу комуни Драгомірешть.

 Чеван Унгі (제왕운기) — корейський літопис.